Бабицкий — фамилия.

Известные носители

А—В 
 Бабицкий, Александр Александрович (1860—?) — адвокат, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Петроковской губернии.
 
 Бабицкий, Артур Харолд (более известен как Арт Бэббит; 1907—1992) — американский художник-мультипликатор.
 Бабицкий, Борис Яковлевич (1901—1938) — организатор кинопроизводства, директор «Мосфильма».
 Бабицкий, Василий Филиппович — бригадир колхоза имени Кирова Чаплинского района Херсонской области, Герой Социалистического Труда.

Е, К 
 Бабицкий, Ефим Моисеевич (1902—1919) — журналист.
 Бабицкий, Константин Иосифович (1929—1993) — российский лингвист, правозащитник, бард.

М, О 
 Бабицкий, Моисей Ильич (1886—1965) — архитектор.
 Бабицкий, Олег Геннадьевич (род. 1967) — режиссёр театра и кино.

Ф, Я 
 Бабицкий, Фома (?—1921) — участник махновского движения в Донбассе 1920—1921.
 Бабицкий, Яков Евсеевич (1910—1971) — советский военный деятель, полковник.

Бабицкая

Созвучные фамилии 
 Бабецкий, Ефим Моисеевич (1860—1916) — русский драматург и драматический переводчик.

Примечания